

Cinema 
 The Moth and the Flame – film del 1912 prodotto dalla Georges Méliès
 The Moth and the Flame – film del 1913 prodotto dalla Balboa Amusement Producing Company
 The Moth and the Flame – film del 1915 diretto da Sidney Olcott

Musica
 The Moth and the Flame – album di Keith Jarrett (1981)